Сабов:
 Сабов Василь Георгійович (1905—1946) — український релігійний діяч.
 Сабов Василь Михайлович ( 1938) — український живописець.
 Сабов Євменій (1859—1934) — греко-католицький священик і русофільський діяч на Закарпатті.
 Сабов Кирило (1838—1914) — закарпатський педагог, публіцист, видавець, журналіст.
 Сабов Руслан Миколайович (1977—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сабов Симеон Андрійович (1863—1929) — греко-католицький священник, педагог, москвофільський діяч на Закарпатті.